Феликс Парцифаль Гасселих (; род. 21 декабря 1955, Вена) — австрийский футболист, завершивший игровую карьеру.

Биография 
Феликс Гасселих начал свою футбольную карьеру в «Аустрии» из Вены в 1970 году. Феликс выступал за основную команду «Аустрии» с 1974 по 1983 год, став пятикратным чемпионом Австрии (1976, 1978, 1979, 1980, 1981) и трёхкратным обладателем Кубка Австрии (1977, 1980, 1982). В 326 матчах за «Аустрию» Гасселих забил 94 мяча.

В июле 1983 года 27-летний Феликс перешёл в «Аякс» из Амстердама. Таким образом главный тренер «Аякса» Аад де Мос попытался хоть как-то заменить ушедших в «Барселону» Йохана Кройфа и в «Баварию» Сорена Лерби.

В своём первом сезоне 1983/84 Феликс забил 11 мячей в 27 матчей, его прямыми конкурентами на его позиции в клубе были Франк Райкаард и Джон Босман. Во втором сезоне в «Аяксе» Гасселих стал чемпионом Нидерландов, а в Кубке УЕФА Феликс вместе с «Аяксом» победил клуб из Люксембурга «Ред Бойс Дифферданге» со счётом 14:0. В сезоне Феликс провёл 29 матчей и забил 5 мячей. В своём последнем сезоне Феликс провёл всего одну игру.

После проведённых двух с половиной лет в «Аяксе» Феликс покинул клуб в ноябре 1985 года. Несмотря на несколько предложений из-за рубежа, он вернулся обратно на родину в Австрию. Решение, о котором он сожалел несколько позднее. С 1985 года по 1991 год Гасселих выступал в пяти австрийских клубах: ЛАСК, «Винер», ГАК, «Кремсер» и «Донауфельд», но играя в этих клубах, больше достижений не имел. После завершения своей профессиональной карьеры он играл в качестве любителя до 2004 года, он также был играющим тренером в созданном им клубе «Лаксенбург».

Достижения 
 Чемпион Австрии (5): 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1976/77, 1979/80, 1981/82
 Чемпион Нидерландов: 1984/85

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте afc-ajax.info
 
 Статистика на сайте austria-archiv.at

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Кремсер»
Игроки ФК «Донауфельд»